Казеновија има више значења:
 Казеновија (Њујорк)
 Казеновија (Висконсин)